Cantagalo (Minas Gerais), localitat de l'estat de Minas Gerais al Brasil.
 Cantagalo (Paranà), localitat de l'estat de Paranà al Brasil.
 Cantagalo (Rio de Janeiro), localitat de l'estat de Rio de Janeiro al Brasil.
 Cantagalo (São Tomé i Príncipe), districte de São Tomé i Príncipe.